Astronomia:
 Wolf 359, estrella propera al Sol 
 Estrella de Wolf-Rayet, tipus d'estrella massiva, calentes i en una fase d'evolució gairebé al final del seu cicle
 Wolf-Lundmark-Melotte, galàxia irregular descoberta el 1909 per l'astrònom Max Wolf 
 Toponímia:
 Wolf (cràter), cràter d'impacte a la part central de la Mare Nubium, a l'hemisferi sud de la Lluna
 Illa Wolf, illa de l'arxipèlag de les Galápagos
 Lone Wolf (Oklahoma)
 Mount Wolf població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Wolf Point, població dels Estats Units a l'estat de Montana 
 Wolf Lake (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Wolf River, riu de l'estat nord-americà de Wisconsin afluent del Fox River 
 Wolf Trap concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia 
 Biografies:
 Cognoms:
 Alexandra Wolf von Stomersee (Niça, 1894 - Palerm, 1982), psicòloga letona
 Alfons de Wolf (Willebroek, 1956) ciclista belga professional entre 1979 i 1990 
 Beverly Hungry Wolf (Cardston, Alberta, 1950), índia blood 
 Christa Wolf (Gorzów Wielkopolski, 1929 - Berlín, 2011), novel·lista i assagista alemanya
 Dirk de Wolf (Aalst, 1961), ciclista belga professional entre 1983 i 1994 
 Ermanno Wolf-Ferrari (Venècia, 1876 – 1948), compositor italià 
 Henri de Wolf (Deinze, 1936), ciclista belga professional entre 1959 i 1969 
 Howlin' Wolf (1910, West Point, Mississipí - 1976, Hines, Illinois), bluesman, guitarrista i harmonista
 Hugo Wolf (Windischgraz, 1860 - Viena, 1903), compositor austríac d'origen eslovè
 Hyemeyohsts (Wolf) Storm (Lame Deer, Montana 1935), escriptor xeiene 
 Johanna Wolf (Munic, 1900 - 1985), secretaria en cap d'Adolf Hitler 
 Little Wolf (1820-1904), cabdill xeiene 
 Lone Wolf (1820-1879), cabdill kiowa 
 Markus Wolf (Hechingen, 1923 - Berlín, 2006), espia alemany 
 Max Wolf (Heidelberg, 1863 - 1932), astrònom alemany 
 Mountain Wolf Woman (Wisconsin, 1884 -1960), índia winnebago 
 Rudolf Wolf (Fällanden, 1816 - Zurich, 1893), astrònom i matemàtic suís 
 Ursula Wolf (Karlsruhe, 1951), professora de filosofia i escriptora alemanya 
 Prenom:
 Wolf Bickel, astrònom alemany 
 Wolf Biermann (1936, Hamburg), cantautor i dissident de l'Alemanya Oriental 
 Wolf Blitzer (1948), periodista i presentador de televisió estatunidenc d'origen jueu alemany 
 Wolf Leslau (1906 - 2006), lingüista especialitzat en llengües semítiques
 Wolf Vostell (1932, Leverkusen - 1998, Berlín), artista alemany
 Wolf o Lupus Lupi, músic belga del segle XVI establert a Itàlia
 Miscel·lània:
 Balto II: Wolf Quest, pel·lícula d'animació treta directament en vídeo el 2002 
 Cercopitec de Wolf (Cercopithecus wolfi), primat de la família dels cercopitècids 
 Nombre de Wolf, quantitat que mesura el nombre i la grandària de les taques solars
 Premi Wolf, premi lliurat anualment des de 1978 a científics i artistes vius "pels seus assoliments en interès de la humanitat i de les relacions fraternals entre els pobles 
 Premi de la Fundació Wolf de les Arts, atorgat anualment, alterant cada quatre anys en arquitectura, música, pintura i escultura
 Premi Wolf en Física
 She Wolf, sisè àlbum d'estudi de la colombiana Shakira 
 Teen Wolf, pel·lícula protagonitzada per Michael J. Fox estrenada el 1985 
 The Wolf Song pel·lícula estatunidenca dirigida per Victor Fleming i estrenada el 1929 
 Walter Wolf Racing, equip de cotxes de competició fundat per Walter Wolf amb seu a Canadà 
 White Wolf, Inc, empresa americana que fa jocs de rol i altres tipus